Обиточная коса ()ː

 Обиточная коса — коса на северном побережье Азовского моря (Украина).
 Обиточная коса — ландшафтный заказник общегосударственного значения на территории одноименной косы (Запорожская область, Украина).